Лаврентьевская:

 Лаврентьевская — река в России, протекает в Томской области.
 Лаврентьевская — деревня в Боханском районе Иркутской области России.
 Лаврентьевская летопись — одна из древнейших русских летописей.